David Stone (componist), een Brits componist
David Stone (goochelaar), Frans goochelaar, acteur en schrijver
David Stone (gouverneur), de 15e gouverneur van de Amerikaanse staat North Carolina
David Stone (wielrenner), Brits wielrenner
David Stone (voetballer), Brits voetballer
David Stone (theaterproducent), Amerikaans theaterproducent